Lola Esbrat, née le  à Paris, est une patineuse artistique française.

Biographie

Carrière sportive 
Avec le Russe Andrei Novoselov, elle se classe  des Championnats du monde de patinage artistique 2016,  des Championnats du monde de patinage artistique 2017, deuxième des Championnats de France de patinage 2017,  des Championnats d'Europe de patinage artistique 2017, septième du Trophée de France 2017 et remporte les Championnats de France de patinage 2018.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique française
Naissance en août 1997
Naissance à Paris